Benckiser ist der Familienname folgender Personen:

 August Benckiser (1820–1894), Maschinenbauingenieur und Unternehmer
 Johann Adam Benckiser (1782–1851), deutscher Unternehmer und Firmengründer
 Edwin Benckiser (1809–1889), badischer Jurist und Politiker
 Eva Benckiser, deutsche Physikerin
 Nikolas Benckiser (1903–1987), deutscher Journalist
 Robert Benckiser (1845–1908), badischer Jurist und Politiker
 Theodor Benckiser (1860–1948), deutscher Chemiker und Unternehmer

Der Name Benckiser ist außerdem mit folgenden Unternehmen verbunden

 des britischen Spezialchemie-Unternehmens Reckitt, vormals Reckitt Benckiser
 der Finanzholding JAB Holding, vormals Joh. A. Benckiser GmbH und vormaliger Anteilhaber der Reckitt Benckiser
 Joh. A. Benckiser (Unternehmen), ein deutsches Chemieunternehmen, dessen Geschäfte in Reckitt Benckiser aufgingen